Riad steht für

 , Plural von 
 die Hauptstadt des Königreichs Saudi-Arabien, siehe Riad
 eine Provinz in Saudi-Arabien, siehe Provinz Riad
 ein marokkanisches Atriumhaus, siehe Marokkanischer Riad
 bairisch für Ried

Riad ist der Familienname folgender Personen:

 Abdul Munim Riad (1919–1969), ägyptischer General und Stabschef der ägyptischen Armee
 Ibrahim Riad (* 1941), ägyptischer Fußballspieler 
 Mahmoud Riad (1917–1992), ägyptischer Politiker
 Tomas Riad (* 1959), schwedischer Sprachwissenschaftler

Siehe auch:
 Riyad